Гере́н () — французские имя, фамилия, а также топоним.

Имя 
В Средние века во Франции было распространённым французское имя, передаваемое на русском языке вариантами Герен, Гарен, Гверин.
 Гверин I (граф Шалона) ок. 760 — после 819 — граф Шалона, Оверни.
 Гверин II (маркиз Бургундии) (ум. ок. 853 или 856) — граф Шалона, Оверни, Макона, Отёна; 1-й маркиз Бургундии.
 Гарен (Герен) де Монтегю (ум. ок. 1228) — 13/14-й магистр ордена госпитальеров (1207—1227/1228)
 Герен (магистр) (ум. 1236) — 15/16-й магистр ордена госпитальеров (1231—1236).

Носители фамилии

Художники 
 Герен, Жан-Батист Полен (Полен Герен; 1783—1855) — французский художник.
 Герен, Жан Мишель Проспер (Проспер Герен; 1838 — 1917) — французский художник.
 Герен, Пьер Нарсис (1774—1833) — французский художник.
 Герен, Шарль Франсуа Проспер (Шарль Герен; 1875—1939) — французский художник.

Эльзасская династия художников 
 Герен, Жан-Урбен (1760 — 1836) — французский художник-миниатюрист.
 Герен, Кристоф (1758—1831) — французский рисовальщик и гравер, брат предыдущего.
 Герен, Габриэль-Кристоф (1790—1846) — французский художник, сын предыдущего.

Остальные 
 Герен, Анри (фехтовальщик) (1905—1967) — французский фехтовальщик, олимпийский чемпион и чемпион мира
 Герен, Анри (футболист) (1921—1995) — французский футболист, защитник и тренер.
 Герен, Венсан (род. 1965) — французский футболист.
 Герен, Даниэль (1904—1988) — французский анархист, теоретик либертарного коммунизма и публицист.
 Герен, Жиль (ок. 1611—1678) — французский скульптор.
 Герен, Изабель (Isabelle Guérin; род. 1961) — французская артистка балета.
 Герен, Камиль (1872—1961) — французский учёный, ветеринарный врач, бактериолог и иммунолог.
 Герен, Леон (1807—1885) — французский писатель, журналист, историк и поэт.
 Герен, Морис де (1810—1839) — французский поэт.
 Герен, Робер (1876—1952) — первый президент ФИФА.
 Герен, Теодора (1798—1856) — святая Римско-Католической Церкви, монахиня, миссионерка.
 Герен д’Этокиньи, Франсуа (1762—1831) — французский генерал.
 Герен, Шарль (фр. Charles Guérin; 1873—1907) — французский поэт.
 Герен, Эжени де (1805—1848) — французская писательница, старшая сестра поэта Мориса де Герена.
 Ламбер де Герен, Жозеф Гаспар — российский инженер-генерал французского происхождения, пользовавшийся благосклонностью и доверием царя Петра I.
 Герен-Меневилль, Феликс Эдуард (1799—1874) — французский зоолог.
 Герен-Серак, Ив (род. 1926) — французский военный и ультраправый политик.

Топонимы 
 Ге́рен () — город в Германии.
 Герен () — коммуна во Франции, в департаменте Эн.

См. также